Voordijk (Barendrecht), een wijk genoemd naar een oude dijk in de Nederlandse gemeente Barendrecht
 Voordijk (Heusden), een dijk en buurtschap in de Nederlandse gemeente Heusden